Шандра има више значења:

 Шандра
 Шандра (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији
 Шандра, насеље у округу Тимиш у Румунији
 Општина Шандра, општина у округу Тимиш у Румунији